Jeremejew ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Wladimirowitsch Jeremejew (1830–1899), russischer Geologe und Mineraloge
 Wadim Gennadjewitsch Jeremejew (* 1938), russischer Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer
 Witali Jeremejew (* 1975), kasachischer Eishockeyspieler